Vražji goban (znanstveno ime Rubroboletus satanas) je gliva, ki spada med gobane. Je eden redkih strupenih gobanov. Klobuk ima v premeru od 8-20 cm in je bel. Trosovnica je pri mladih gobah rumena, kasneje pa postane rdeča. Meso ima neznačilen vonj in okus. Ob zaužitju povzroča prebavne motnje, ki se pojavijo relativno hitro.

Sklici in opombe 

Strupene gobe
Goban
Taksoni, opisani leta 1831